Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 2 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris O'Neil et Kazuko Sawamatsu.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Sydney
Tennis en Australie en 1973
Tennis en janvier 1973